Pimentel bezeichnet:
 Distrikt Pimentel, einen Bezirk in der peruanischen Provinz Lambayeque
 Pimentel (Peru), eine Stadt in der peruanischen Provinz Lambayeque
 Pimentel (Provincia Duarte), einen Ort in der Dominikanischen Republik
 Pimentel (Sardinien), einen Ort in der italienischen Provinz Sud Sardegna

Pimentel ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Pimentel (Pedro Antonio Pimentel Chamorro; 1830–1874), dominikanischer Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik
 António de Mesquita Pimentel, portugiesischer Kolonialverwalter Ende des 17. Jahrhunderts
 António de Serpa Pimentel (1825–1900), portugiesischer Politiker
 
 Carla Carolina Pimentel, US-amerikanische Schauspielerin, Maskenbildnerin und Model
 
 Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel († 1631), Vizekönig von Aragón und Neuspanien
 Diogo Pimentel (* 1997), portugiesisch-luxemburgischer Fußballspieler
 Eleonora Fonseca Pimentel (1752–1799), portugiesische italienischsprachige Dichterin
 Elizeu de Morais Pimentel (1952–2003), brasilianischer Geistlicher, Koadjutorbischof von Paranavaí
 George C. Pimentel (1922–1989), US-amerikanischer Chemiker
 Heleen Pimentel (1916–2008), niederländische Schauspielerin
 Henriëtte Pimentel (1876–1943), niederländische Widerstandskämpferin 
 Hugo Pimentel (1919–1984), argentinischer Schauspieler
 Ignacio Bernal y García Pimentel (1910–1992), mexikanischer Anthropologe und Archäologe
 Jessica Pimentel (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 João Evangelista Pimentel Lavrador (* 1956), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Viana do Castelo
 José Élber Pimentel da Silva (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 José Maria Pimentel (* 1956), angolanischer Schriftsteller
 Juan Francisco Alonso Pimentel y Ponce de León (1584–1652), spanischer Grande, Herzog von Benavente
 Mário de Pimentel Brandão (1889–1956), brasilianischer Diplomat und Politiker
 Menezes Pimentel (1887–1973), brasilianischer Politiker
 Osvaldo Lenine Macedo Pimentel (* 1959), brasilianischer Musiker
 Sávio Bortolini Pimentel (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Valentín Pimentel (* 1991), peruanischer Fußballspieler